Horvátország
Grana falu Novi Marof községben, Varasd megyében

Németország
Grana falu Kretzschau községben Szász-Anhalt tartományban

Olaszország
Grana falu Piemont régióban Asti megyében